Rij van Fibonacci
 Fibonaccireeks (Mario Merz)